Иван Стефанов може да се отнася за:
 Иван Стефанов, български актьор
 Иван Стефанов (1899 – 1980), български политик, министър на финансите
 Иван Стефанов, български свещеник
 Иван Стефанов (1919 – 1975), български партизанин, офицер, генерал-майор
 Иван Стефанов (1929 – 2018), български офицер, генерал-лейтенант и политик
 Иван Стефанов (р.1932), български политически офицер, доцент, генерал-лейтенант
 Иван Стефанов (р. 1938), български културолог, социолог на културата и кинокритик
 Иван Стефанов (1947 – 2005), български философ
 Иван Стефанов Цончев (1858 – 1910), български генерал и революционер